Palmentuin (tuin), een bepaald soort tuin of park dat grotendeels uit palmbomen bestaat
Palmentuin (Paramaribo), een palmentuin in het Surinaamse Paramaribo
Palmengarten van Bad Pyrmont, een palmentuin in Bad Pyrmont, Nedersaksen, Duitsland
Palmengarten Frankfurt, een palmentuin in Frankfurt am Main, Hessen, Duitsland
Palmeral van Elche, een palmentuin in Valencia, Spanje